Wierzchlas (Łódź), een dorp in Polen
 Wierzchlas (West-Pommeren), een dorp in Polen
 Wierzchlas (Kujavië-Pommeren), een dorp in Polen
 Wierzchlas (gemeente)